Рефрижера́тор (від  — «охолоджений», від  — «охолоджую») — транспортний засіб для перевезення харчових продуктів та інших вантажів, що швидко псуються та вимагають певного температурного режиму (хімія, квіти, морозиво і т. д.).
 Авторефрижератори — автомобілі, причепи та напівпричепи з теплоізольованими (ізотермічними) фургонами.
 Рефрижераторний вагон — універсальний критий залізничний вагон для перевезення вантажів, які швидко псуються.
 Рефрижераторний контейнер — контейнер, обладнаний холодильною установкою.
 Рефрижераторне судно — вантажне судно спеціальної будови, обладнане холодильними установками.

Посилання 
 Рефрижератор //